Адриан Эскудеро Гарсия (; ) — испанский футболист, нападающий. Лучший бомбардир клуба «Атлетико Мадрид» за всю историю, забивший в чемпионате Испании 150 мячей, также забивал в кубке Испании 17 раз.

За сборную Испании Эскудеро провёл три матча (дебют — 7 декабря 1952 года в игре с Аргентиной) и забил 1 гол, 17 марта 1954 года поразив ворота Турции.

Достижения 
 Чемпион Испании (2): 1950, 1951
 Обладатель Кубка Эвы Дуарте: 1951

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Атлетико Мадрид»
Тренеры ФК «Бадахос»